

Sigle 
 Raggi X

Codici 
 RX – codice vettore IATA di Aviaexpress

Cinema
RX - Strade senza ritorno (RX) – film del 2005 diretto da Ariel Vromen

Telecomunicazioni 
Abbreviazione di ricevitore radio

Altro 
 Lexus RX – automobile della Lexus
 Kamen Rider Black RX serie televisiva Tokusatsu